Jules Matton peut faire référence à : 
 Jules Matton, coureur cycliste belge, né le  et mort le  
 Jules Matton, compositeur et pianiste français, né le